Шенини (бер. Cninni, , , ):
 Шенини — берберская деревня в вилайете Татавин (юго-восточный Тунис).
 Шенини — один из восточнозенетских диалектов Туниса, распространённый среди жителей деревни Шенини.